Estrée (Pas-de-Calais)
ook:
Estrée-Blanche, Pas-de-Calais
Estrée-Cauchy, Pas-de-Calais
Estrée-Wamin, Pas-de-Calais

gemeenten met de naam Estrées